Samarcande peut faire référence à :
 Samarcande, une ville d’Ouzbékistan, capitale de la province de Samarcande ;
 Samarcande, un roman.